Jimo peut désigner :
 Jimo, une ville chinoise.

JIMO est un sigle formé des lettres J, I, M et O. Il peut désigner :

 Jupiter Icy Moons Orbiter, un projet de sonde spatiale.